Favali ima više značenja:
 Favali, Benevento
 Favali, Cosenza